Forma plurale di gastaldo, funzionario civile di epoca medievale.

Persone 
 Gastaldi – cognome italiano
 Aldo Gastaldi (1921-1945), nome di battaglia Bisagno – militare e partigiano italiano
 Amato Gastaldi (1904-1981) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Andrea Gastaldi (1826-1889) – pittore italiano
 Bartolomeo Gastaldi (1818-1879) – geologo italiano
 Ermenegildo Gastaldi (1907-1973) – medico italiano
 Ernesto Gastaldi (1934) – sceneggiatore, regista e scrittore italiano
 Giacomo Gastaldi (1500 circa-1566) – cartografo veneziano di origine piemontese del XVI secolo
 Giovanni Gastaldi (1919-1944) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Girolamo Gastaldi (1616-1685) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Italo Gastaldi (1920-1944) – partigiano italiano
 Lorenzo Gastaldi (1815-1883) – arcivescovo cattolico italiano
 Patrick Rossi Gastaldi (1954) – attore, regista teatrale e mimo italiano
 Sciltian Gastaldi (1974) – scrittore e giornalista italiano
 Settimo Gastaldi (1910-1972) – ex calciatore italiano
 Ugo Gastaldi (1910-2007) – storico italiano del movimento ereticale anabattista 
 Valeria Gastaldi (1981) – cantante e attrice argentina

Altro 
 Cresta Gastaldi – montagna del massiccio del Gran Paradiso 
 Rifugio Bartolomeo Gastaldi – in alta val d'Ala (TO)
 Masso Gastaldi – masso erratico a Pianezza (TO)
 Punta Gastaldi – montagna delle Alpi Cozie (CN)